Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 741 dans le monde.

 Route régionale 741 en Finlande
 Route nationale 741 en France
 Route régionale 741 en Slovénie